Leschnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leschnitzer (1899–1980), deutsch-amerikanischer Germanist und Pädagoge
 Franz Leschnitzer (1905–1967), deutscher Publizist, Journalist, Lyriker und Pazifist